Y7, Y-7 ou Y07 peut faire référence à :
  ;
 Ukraine, selon la liste des Vehicle Identification Numbers ;
 Yunshuji Y-7, la version chinoise de l'Antonov An-24, un avion ;
 Y7, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres